Појам  може да се односи на:
Кагера (река),
Кагера (регион),